

Matematica
Funzione monotona
Teorema della convergenza monotona
Classe monotona
Monotonia - proprietà di una logica formale

Scienze sociali
Criterio di monotonia

Informatica
Monotone

Linguistica
Sistema monotonico greco